Kərimbəyli – centro abitato del distretto di Babək, in Azerbaigian
 Kərimbəyli – centro abitato del distretto di Bərdə, in Azerbaigian
 Kərimbəyli – centro abitato del distretto di Füzuli, in Azerbaigian
 Kərimbəyli – centro abitato del distretto di Salyan, in Azerbaigian
 Kərimbəyli – centro abitato del distretto di Şərur, in Azerbaigian